Jack Miller peut désigner :

  (1965-), ancien skieur alpin américain ;
  (1875-1949), footballeur britannique ;
 Jack Miller (1912-2000), économiste anglais spécialiste de l'URSS ;
  (1925-2004), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Jack Miller (1995-), pilote de moto australien ;
  (1916–1994), sénateur républicain de l'Iowa ;
  (1928–1996), pasteur américain et auteur ;
  (1961-), pilote de course américain ;
  (1906-), Joueur anglais de rugby à XIII ;
 , commentateur sportif ;
  (1920-1942) ;
 Jack Miller (fl. 1930s), écrivain américain dans l' animation, voir Hamateur Night ;
  (1903–1994), récipiendaire britannique de la George Cross de la seconde guerre mondiale, initialement appelé Jack Miller ;
 , une ONG ;
 , destroyer d'escorte mis en service en 1944 ;
 Jack Miller (1982-), un catcheur américain plus connu sous le nom de Jack Evans.

Voir aussi 
 
 Jacques-Alain Miller, psychanalyste français

Sources de la traduction